Ра́донежский — топонимическое прозвище.
 Кирилл и Мария Радонежские (ум. 1337) — родители Сергия Радонежского, преподобные Русской православной церкви.
 Никон Радонежский (1350—1426) — ученик Сергия Радонежского, второй игумен Троицкого монастыря.
 Сергий Радонежский (1314—1392) — монах Русской церкви, основатель Троицкого монастыря под Москвой, преобразователь монашества в Северной Руси.

Ра́донежский — фамилия.
 Радонежский, Александр (в монашестве Антоний; 1808—1872) — епископ Оренбургский и Бузулукский Русской православной церкви с 15 июня 1858 года по май 1861 года.
 Радонежский, Платон Анемподистович (1827—1879) — русский оперный и камерный певец.